Le nom latin Sanctius, dérivé de l'adjectif sanctus, « saint », et équivalent latin du prénom castillan Sancho, désigne couramment plusieurs personnages :
 le grammairien espagnol du  Francisco Sánchez de las Brozas, dont le nom latin était Franciscus Sanctius Brocensis.
 De nombreux évêques ou personnages de l'Église catholique :
 Sanctius, évêque de Tarentaise (517-524).
 Sancho ou Sanctius ou Sancius († 851), martyr de Cordoue.
 Sanctius, évêque d'Agen au début du .
 Stanzio ou Stancius ou Sanctius (1137-1143), titulaire de l'église romaine de Sainte-Sabine.
 Sanz de Uaïtze ou Sanctius ou Sancha de Haites, évêque de Bayonne vers 1259-1275 ou 1278.
 Sance Ier ou Sanctius, évêque d'Oloron vers 1393.

Le patronyme Sánchez est souvent latinisé en Sanctius :
 Rodrigo Sánchez de Arévalo ou Rodrigo/Rodericus Sanctius de Arevalo (1404-1470), prélat, historien et théoricien espagnol ;
 Francisco Sánchez de las Brozas ou Franciscus Sanctius Brocensis (1523-1600), humaniste, philologue et grammairien espagnol ;
 François Sanchez ou Franciscus Sanctius (1550-1623), médecin, philosophe, mathématicien et poète